Гани́ев — тюркская фамилия, женская форма — .

Ганиев 
 Ганиев, Азиз (род. 1998) — узбекистанский футболист, полузащитник.
 Ганиев, Анатоллу Мирза-Гейдар оглы (1931—1985) — советский азербайджанский певец.
 Ганиев, Ахмед Азизович (1928—1993) — заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, член Союза художников. Ученик М. К. Аникушина.
 Ганиев, Виль Халимович (1934—2005) — поэт, литературовед, переводчик.
 Ганиев, Гани Сабир оглу (род. 1971) — 27-кратный чемпион Азербайджана, победитель международных турниров, абсолютный чемпион международного турнира в Иране 1994 года, чемпион СССР.
 Ганиев,  Изатулло Наврузович (род. 1948) — таджикский металлург, академик АН Таджикистана.
 Ганиев, Ирек Кутдусович (род. 1986) — российский футболист, татарского происхождения.
 Ганиев, Мамедтаги Касум оглы (1907—1979) — доктор ветеринарных наук, профессор, академик АСАН и НАНА, заслуженный деятель науки.
 Ганиев, Мирфаиг Джалал оглы (род. 2000) — азербайджанский спортсмен, выступающий в профессиональном тайском боксе.
 Ганиев, Мунир Миргалимович (род. 1940) — агроном, Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан.
 Ганиев, Олег Ривнерович (род. 1962) — российский учёный-механик, член-корреспондент РАН (2022).
 Ганиев, Рамиль Маратович (род. 1968) — советский и узбекистанский легкоатлет-многоборец татарского происхождения.
 Ганиев, Ривнер Фазылович (род. 1937) — учёный в области механики и машиноведения.
 Ганиев, Сарвар Султан оглы (1937—2010) — советский и азербайджанский скрипач, дирижёр. 
 Ганиев, Темур Ибрахимджанович (род. 1984) — узбекский футболист.
 Ганиев, Фадис Рахимьянович (род. 1963) — певец, народный артист Башкортостана (2008).
 Ганиев, Фарит Наилович (род. 1964) — российский марафонец и ультрамарафонец.
 Ганиев, Фуат Ашрафович (1930—2016) — российский татарский учёный-филолог, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Ганиев, Хафиз (1926—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Ганиев, Шухрат Мадаминович (род. 1968) — хоким Ферганской области Узбекистана с 2012 года.
 Ганиев, Элёр Маджидович (род. 1960) — узбекский политический деятель.



См. также